HMS Vigilant può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Vigilant (R93) – cacciatorpediniere della Classe V
HMS Vigilant (S30) – sottomarino della Classe Vanguard